

Населені пункти та їхні частини

 Дашувка — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Дашівка (Дашувка) — село в гміні Устрики-Долішні Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Дашувка — частина міста Пйотркув-Трибунальський в Лодзинському воєводстві

Примітки